Aleksandar Petrović (1929–1994) – serbski i jugosłowiański reżyser
 Aleksandar Petrović (ur. 1959) – chorwacki koszykarz i trener
 Aleksandar Petrović (1959–2014) – serbski trener
 Aleksandar Petrović (ur. 1987) – serbski koszykarz

 Aleksandar Petrović (1914 – 1987) – serbski piłkarz, olimpijczyk